RVR může být:

 Rīgas vagonbūves rūpnīca – Rižský vagonový závod v lotyšské Rize
 Runway Visual Range – dráhová dohlednost – termín v letecké meteorologii

Zkratky